

Geografia

Austria 
 Wels – miasto statutarne w kraju związkowym Górna Austria
 Wels Hauptbahnhof – stacja kolejowa w Wels
 Wels-Land – powiat w kraju związkowym Górna Austria

Osoby 
 Charles Wels – amerykański kompozytor
 Frank Wels – holenderski piłkarz
 Otto Wels – niemiecki polityk
 Rudolf Wels – czeski architekt

Inne 
 Wels – lotnisko
 Wels – wrzosowisko